Red Bull Racing je momčad Formule 1 sa sjedištem u Milton Keynesu u Engleskoj, koja se natječe pod austrijskom licencom. Momčad je, zajedno s Toro Rossom, jedna od dvije momčadi u vlasništvu tvrtke Red Bull, proizvođača bezalkoholnog pića. Tim koristi Renaultove motore od 2007., te je s njima osvojio oba naslova (vozačka i konstruktorska) četiri godine zaredom. Od 2014. forma momčadi pada radi novijih hibridnih motora koje Renault ne uspijeva dovesti na razinu Mercedesovih, te je nakon toga skoro došlo do raskida suradnje. Ipak, na koncu cijele priče dvije strane našle su zajednički jezik, ali je momčad preimenovala svoje pogonske jedinice u TAG Heuer jer više nisu imali potpunu Renaultovu tehničku podršku jer je sam Renault ponovno otkupio svoju momčad nazad od Lotusa te time sve svoje resurse preusmjerio na svoj vlastiti tim.

Statistički gledano, momčad je u devet sezona natjecanja (2005. - 2013.) dostigla peto mjesto po uspješnosti iza najvećih konstruktora u povijesti natjecanja F1; Ferrarija, McLarena, Williamsa i Lotusa. Kasnije, sa svojom dominacijom to je postigao Mercedes, te ih prestigao.

Od 2018. godine krenuli su u suradnju s britanskim proizvođačem sportskih automobila Aston Martin te su dijelili neka tehnička rješenja. Suradnja je kratko trajala do ulaska Aston Martin 2021. direktno kao konstruktor kupivši momčad Racing Pointa.

Od 2022. uz pomoć Honde razvijaju vlastiti motor pod svojim brendom te postaju samodosotatni da u budučnosti više ne ovise o drugim dobavljačima motora.

Rezultati
Pobjede Red Bulla u Formuli 1

Vanjske poveznice

 redbullracing.com
 statsf1.com

Momčadi Formule 1
Šport u Austriji